Platinfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Platin und Fluor:

 Platin(IV)-fluorid, PtF4
 Platin(V)-fluorid, PtF5
 Platin(VI)-fluorid, PtF6